Blikra ist der Familienname folgender Personen:

 Elin Blikra (* 1972), norwegische Squashspielerin
 Erlend Blikra (* 1997), norwegischer Radrennfahrer